Sandford steht für:

 Baron Sandford, britischer Adelstitel
 S. Sandford, französischer Automobilhersteller
 Sandford-Gletscher, Gletscher im Wilkesland, Antarktika
 Sandford-Kliffs, Kliffs in der Ross Dependency, Antarktika

Ortschaften:
 Sandford (Cheshire)
 Sandford (Cumbria)
 Sandford (Devon)
 Sandford (Dorset)
 Sandford (Hampshire)
 Sandford (Isle of Wight)
 Sandford-on-Thames
 Sandford (Orcas)
 Sandford St. Martin
 Sandford (Somerset)

Sandford ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Ben Sandford (* 1979), neuseeländischer Skeletonpilot
 Bruce Sandford (* 1962), neuseeländischer Skeletonpilot
 Cecil Sandford (* 1928), britischer Motorradrennfahrer
 Christopher Sandford (* 1956), britischer Schriftsteller
 Ed Sandford (* 1928), kanadischer Eishockeyspieler
 Frank Sandford (1862–1948), US-amerikanischer Prediger und Prophet
 James T. Sandford, US-amerikanischer Politiker
 John of Sandford († 1294), englischer Geistlicher
 John Sandford (eigentlich John Roswell Camp; * 1944), US-amerikanischer Schriftsteller
 Lee Sandford (* 1968), englischer Fußballspieler
 Sabrina Sandford, Künstlername von Sabrina Schepmann (* 1981), deutsches Fotomodell
 Thomas Sandford (1762–1808), US-amerikanischer Politiker
 Tiny Sandford (1894–1961), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Sandfort
 Sandiford
 Sanford